Chiarini puede hacer referencia a:
Personajes
 Gianfranco Chiarini (1966-), chef, músico, empresario y presentador italiano.
 Julio Chiarini (1982-), futbolista argentino.
 Luigi Chiarini (1900-1975), crítico y teórico del cine, profesor universitario, guionista y director italiano.
 Luigi Chiarini (abad), abad italiano.
 Marcantonio Chiarini (1652-1730).
 Riccardo Chiarini (1984-).
 Mateo Chiarini (1998-), baloncestista argentino.

Obra de arte
 Alejandro en la India (Chiarini)